Arie Addicks (1916—1941), een Nederlandse verzetsstrijder.
 Christiaan Johannes Addicks (1871—1962), een Nederlandse kunstschilder.
 Johannes Hermanus Addicks (1902—1961), een Nederlandse schaker.
 Wim Addicks (1896—1985), een Nederlands voetballer.